Municipio de Harmony puede referirse a los siguientes municipios en Estados Unidos:
Municipio de Harmony (Dakota del Norte)
Municipio de Harmony (condado de Edmunds, Dakota del Sur)
Municipio de Harmony (condado de Jerauld, Dakota del Sur)
Municipio de Harmony (condado de Spink, Dakota del Sur)
Municipio de Harmony (condado de Hancock, Illinois)
Municipio de Harmony (condado de Posey, Indiana)
Municipio de Harmony (condado de Union, Indiana)
Municipio de Harmony (condado de Stevens, Kansas)
Municipio de Harmony (condado de Fillmore, Minnesota)
Municipio de Harmony (condado de Washington, Misuri)
Municipio de Harmony (Nueva Jersey)
Municipio de Harmony (condado de Clark, Ohio)
Municipio de Harmony (condado de Morrow, Ohio)
Municipio de Harmony (condado de Forest, Pensilvania)
Municipio de Harmony (condado de Beaver, Pensilvania)
Municipio de Harmony (condado de Susquehanna, Pensilvania)